8. etape af Tour de France 2022 er en 186,3 km lang  med 2529 højdemeter, som køres den 9. juli 2022 med start i  og mål i schweiziske . Etapen begynder med den neutrale start kl. 13.05.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Vegard Stake Laengen () – stillede ikke til start på grund af corona-smitte.
  Geoffrey Bouchard () – stillede ikke til start på grund af corona-smitte.
  Kevin Vermaerke () – udgået efter styrt.
  Gianni Moscon () – udgik efter et styrt og eftervirkningerne af coronasmitte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

08